Арбовирусы (от ) — группа вирусов, переносчиками которых являются членистоногие. Арбовирусы имеют одноцепочечную геномную РНК, двуцепочечную РНК (реовирусы) или двуцепочечную ДНК (в случае Asfarvirus) и могут передаваться от животных человеку через членистоногих и вызывать развитие таких заболеваний, как энцефалит, лихорадка Денге, лихорадка паппатачи и жёлтая лихорадка.

Структура и свойства 
Арбовирусы по своему деструктивному действию на клетки могут быть разделены на высоко цитоцидные, умеренно цитоцидные и нецитоцидные.

Основные признаки, характеризующие культуры, персистентно инфицированные арбовирусами группы А:

 чередование фаз дегенерации и репопуляции клеток;
 низкий процент зараженных клеток;
 резистентность к суперинфекции гомологичным вирусом;
 отсутствие селекции резистентного варианта клеток;
 наличие в среде ингибитора типа интерферона или развитие состояния аутоинтерференции.

Наиболее типичными чертами культур-носителей арбовирусов группы В можно считать::

 способность к длительному существованию без явлений специфической деструкции;
 зараженность только части клеточной популяции;
 постоянное присутствие в питательной среде низких титров инфекционного вируса;
 выраженная резистентность к реинфекции гомо- и гетерологичными вирусами.

Представители

См. также 
 Трансмиссивные болезни
 Акариазы
 Энтомозы

Примечания

Литература 
 

Вирусы
Трансмиссивные болезни
Семейства вирусов